Клайв Джеймс Стэ́нден (, род. 22 июля 1981, Холивуд, Даун, Северная Ирландия) — британский актёр. Наиболее известен по ролям сэра Гавейна в телесериале «Камелот», Арчера, впоследствии ставшего следующим Робином Гудом в сериале «Робин Гуд», рядового Карла Харриса в культовом телесериале «Доктор Кто» и викинга Ролло, брата легендарного Рагнара Лодброка в историческом сериале «Викинги».

Ранняя жизнь 
Родился на базе британской армии в Холивуде в графстве Даун, Северная Ирландия, в возрасте двух лет переехал в Лестершир в Восточном Мидленде. Посещал Школу короля Эдварда VII в Мелтон-Моубрей, продолжил изучать актёрское мастерство в Колледже Мелтон-Моубрей.

Личная жизнь 
В 2007 году женился на Франческе Стэнден. Они живут в Лондоне со своими тремя детьми.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Театр

Видео игры

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры Великобритании